Vinding (parochie, Herning), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Herning
 Vinding (parochie, Silkeborg), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg
 Vinding (parochie, Vejle), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Vejle
 Uitvinding